matematyka
 wykładnik potęgi
 wykładnik elementu grupy
 wykładnik Lapunowa

 fizyka
 wykładnik adiabaty
 wykładnik politropy

 chemia
 wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH)